Pietroasa este numele pentru:

 localitatea Pietroasa, Argeș, în Județul Argeș
 localitatea Pietroasa, Bihor, în Județul Bihor
 localitatea Pietroasa, Cluj, în Județul Cluj
 localitatea Pietroasa, Suceava, în Județul Suceava
 localitatea Pietroasa, Timiș, în Județul Timiș
 localitatea Pietroasa, Vâlcea, în Județul Vâlcea
 localitatea Pietroasa (Bolotești), Vrancea, în Județul Vrancea
 localitatea Pietroasa (Câmpineanca), Vrancea, în Județul Vrancea
 localitatea Pietroasa Mică, Buzău, în Județul Buzău
 localitatea Pietroasa (Tâmboești), Vrancea, în Județul Vrancea
 localitatea Pietroasa (Vârteșcoiu), Vrancea, în Județul Vrancea
 localitatea Pietroasele, Buzău, în Județul Buzău

 Comuna Pietroasa, Timiș
 Comuna Pietroasa, Bihor
 Comuna Pietroasele, Buzău

Vezi și 
 Râul Pietroasa (dezambiguizare)

 Piatra (dezambiguizare)
 Pietreni (dezambiguizare)
 Pietraru (dezambiguizare)
 Pietriș (dezambiguizare)
 Pietrișu (dezambiguizare)
 Pietroasele

Toponime românești